Love Is a Battlefield (Pat Benatar), een lied van Pat Benatar
 Love Is a Battlefield (ER), een aflevering van ER
 Love Is a Battlefield (Casualty), een aflevering van Casualty
 Love is a Battlefield (ep), een ep van de Japanse punkband Hi-Standard